Marea negra puede referirse a:

 Título en España de Deepwater Horizon (película), película estadounidense de 2016 dirigida por Peter Berg.
 Nombre con el que es conocido el derrame de petróleo, vertido de petróleo que se produce debido a un accidente que contamina el medio ambiente.